Arp 61 = UGC 3104 ist eine Spiralgalaxie im Sternbild Orion, welche etwa 432 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt ist und am Ende eines ihrer Spiralarme mit einem kleineren Objekt hoher Flächenhelligkeit (PGC 213288) interagiert.

Halton Arp gliederte seinen Katalog ungewöhnlicher Galaxien nach rein morphologischen Kriterien in Gruppen. Diese Galaxie gehört zu der Klasse Spiralgalaxien mit einem kleinen Begleiter hoher Flächenhelligkeit auf einem Arm (Arp-Katalog).

Weblinks 
 Arp Atlas of Peculiar Galaxies
 Seligman Arp

Literatur 
 Jeff Kanipe und Dennis Webb: The Arp Atlas of Peculiar Galaxies – A Chronicle and Observer´s Guide, Richmond 2006, ISBN 978-0-943396-76-7

Einzelnachweise 

Spiralgalaxie